Claraville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Claraville (Kalifornien)
 Claraville (Virginia)